Miejscowości w USA
 Silver Lake – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Silver Lake – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Silver Lake – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Silver Lake – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Silver Lake – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Silver Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Silver Lake – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Silver Lake – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Silver Lake – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Lake
 Silver Lake – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
 Silver Lake – dzielnica Los Angeles
 Gminy w USA
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Silver Lake (ang. Silver Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson

 Jezioro w USA
 Silver Lake – suche jezioro na pustyni Mojave w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii